Permeabiliteit betekent 'doorlaatbaarheid' of 'doordringbaarheid'. Zie:
 magnetische permeabiliteit; de mate waarin het medium een magnetisch veld geleidt;
 permeabiliteit (materiaal); de materiaaleigenschap van vaste stoffen om andere stoffen door te laten.